Carles I d'Anjou (1227 - Foggia, Regne d'Itàlia, 1285), comte d'Anjou, Provença i Maine (1246 - 85); rei de Sicília (1266 - 82); rei
 Carles II d'Anjou (1254 - Nàpols, 1309), rei de Nàpols i Jerusalem; i comte de Provença (1285-1309) 
 Carles d'Anjou o Carles I de Valois (Vincennes, 1270 - Nogent-le-Roi, 1325), príncep de França, comte de Valois (1285 - 25); d'Anjou i Maine (1290 - 1325); comte d'Alençon, Chartres i Perche (1293 - 1325)
 Carles d'Anjou o Carles Martell d'Anjou (1271 - 1295, Nàpols), noble del casal Capet d'Anjou
 Carles Robert d'Anjou-Hongria o Carles I d'Hongria (Nàpols, 1288 - Visegrád, 1342), rei d'Hongria
 Carles d'Anjou o Carles III de Provença (1436 - Marsella, 1481), comte de Guisa, Maine i Mortain (1472-1481) i duc d'Anjou i comte de Provença